Stetter ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Stetter (* 1941), deutscher Geistlicher, emeritierter römisch-katholischer Bischof von San Ignacio de Velasco
 Christian Stetter (1943–2017), deutscher Sprachwissenschaftler
 David Stetter (1882–1963), deutscher Gewerkschafter, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Dora Koch-Stetter (1881–1968), deutsche Landschafts- und Porträtmalerin sowie Grafikerin
 Erwin Stetter (1915–1989), deutscher Allgemeinarzt, ärztlicher Standespolitiker und Schriftsteller
 Florian Stetter (* 1977), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Franz Stetter (* 1938), deutscher Informatiker
 Gabriel Stetter (* 1960), Schweizer Verschwörungstheoretiker

 Guido Stetter (* 1955), deutscher Fußballspieler

 Hermann Stetter (1917–1993), deutscher Chemiker
 Inge Stetter (* 1941), deutsche Politikerin (SPD)
 Irme Stetter-Karp (* 1956), deutsche Sozialwissenschaftlerin, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
 Johannes Stetter (1885–1963), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Johannes Stetter (Chronist) (14. Jahrhundert), deutscher Chronist in Konstanz 
 Karl Stetter (* 1941), deutscher Biologe
 Rudolf Stetter (1890–1950), deutscher Tiermediziner und Hochschullehrer
 Stephan Stetter (* 1972), deutscher Politologe
 Wilhelm Stetter (1487–1552), Ordensmann und Maler in Straßburg

Siehe auch:
 Stetter-Reaktion

Stetter steht zudem für:
 Schwing Stetter GmbH, ein Hersteller von Betonmischanlagen und Betontransportsystemen mit Sitz in Memmingen